YGC steht für:
 Flughafen Grande Cache, Grande Cache, Alberta, Kanada (IATA-Code)
 YGC-Agar, Nährmedium zur Kultivierung von Pilzen

Abkürzung